Wales är en delvis självstyrande riksdel i Storbritannien

Wales kan också avse:

 Wales, Massachusetts – en kommun i Hampden County i delstaten Massachusetts, USA
 Wales, Somerset – en ort i Somerset, England
 Wales, South Yorkshire – en ort i South Yorkshire, England
 Jimmy Wales – en amerikansk internetentreprenör
 Prins av Wales – titeln av Storbritanniens kronprins